Лампадит (; ; ) — мінерал, різновид абсолану, синонім купроабсолану.

Назва походить від прізвища німецького дослідника В. Лампадіуса (W.Lampadius), J.J.Hout, 1841.

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 
 http://www.mindat.org/min-29350.html 

Дискредитовані мінерали
Мінерали, названі на честь людей